Лагуна Онда има више значења:

 Лагуна Онда (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лагуна Онда, Мигел Салинас (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лагуна Онда (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лагуна Онда (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лагуна Онда (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику